Max Kerner ist der Name folgender Personen:

* Max Kerner (Sänger) (1900–1985), deutscher Sänger (Bassbariton) 
 Max Kerner (Historiker) (* 1940), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Maximilian Kerner (1949–2005), deutscher Lyriker, Grafiker und Buchhändler